Фамилија Барсенас има више значења:

 Фамилија Барсенас, Колонија Сан Исидро (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Барсенас (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Фамилија Барсенас (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику